PDL est un sigle de trois lettres qui peut signifier :

En informatique 
 Page Description Language, en français : langage de description de page, un langage informatique
 Prime data language, un langage informatique
 Process Description Language, une famille de langages informatiques utilisés en ingénierie.

Dans l'industrie 
 Point De Livraison, identifiant de compteur électrique ;
 Pod de désignation laser, correspondant à une nacelle de désignation laser utilisée par l'armée française.

En politique 
 Le Peuple de la liberté, un parti politique italien
 Parti démocrate-libéral, un parti politique roumain
Parti destourien libre, un parti politique tunisien

En sport 
 Premier Development League, une ligue de soccer amateure () aux États-Unis et au Canada.

En logement social 
 Plan de déplacement local, qui consiste à ce que des locataires du parc privé déménagent vers des logements proposés par des bailleurs sociaux.
 Plan département de logement

Voir aussi 
 Le symbole du poundal, une unité anglo-saxonne de force 
 Le code AITA de l'aéroport de Ponta Delgada
 Parfois utilisé comme abréviation pour PsychéDéLique